Reason может означать:

 Reason — американский либертарианский журнал.
 Reason — программа для создания и записи музыки.
 Reason — студийный альбом британской певицы Мелани Си.
 Reason — мини-альбом южнокорейского бойз-бенда Monsta X.